Натуральне число 1360
 1360 рік до нашої ери
 1360 рік нашої ери